Die Montañés-Klasse war eine Klasse von vier Linienschiffen der spanischen Marine, die von Julián Martín de Retamosa entworfen wurden und von 1794 bis 1810 in Dienst standen.

Einheiten

Technische Beschreibung 
Die Klasse war als Batterieschiff mit zwei durchgehenden Geschützdecks konzipiert und hatte eine Länge von 55,72 Metern (Geschützdeck), eine Breite von 15,04 Metern und einen Tiefgang von 7,52 Metern. Sie waren Rahsegler mit drei Masten (Fockmast, Großmast und Kreuzmast). Der Rumpf schloss im Heckbereich mit einem Heckspiegel, in den Galerien integriert waren, die in die seitlich angebrachten Seitengalerien mündeten.
Die Bewaffnung der Klasse bestand bei Indienststellung aus 74 oder 80 Kanonen, wobei sich die Anzahl von diesen und das Kaliber veränderten.

Weblinks 
 Monarca auf threedecks.org (englisch)
 Montañés auf threedecks.org (englisch)
 Neptuno auf threedecks.org (englisch)
 Argonauta auf threedecks.org (englisch)

Militärschiffsklasse (Spanien)
Linienschiffklasse